Ганс Боланд — нідерландський філолог-славіст і перекладач.
 Джон Пій Боланд — британський (ірландець за національністю) політик і тенісист, дворазовий чемпіон літніх Олімпійських ігор 1896 і перший переможець Ігор від Великої Британії.
 Мері Боланд — американська актриса.